

События 
 Поход Салманасара III в Замуа.
 10-й поход Салманасара. Взятие Каркемиша. Поход по Северной Сирии и Киликии, к горам Амана.
 Около 855—854 — Две успешные войны Ахава с царём Сирии Бенхададом (Венададом) II. Победы при Самарии и Афеке.
 855 (?) — Чуский князь Сюн-цюй напал на княжества Юн и Янъюэ, дойдя до Ао.

Скончались 
 Ок.855 — Умер царь VIII Вавилонской династии Набу-апла-иддин, на престол взошёл Мардук-закир-шуми I, который разделил царство с братом Мардук-бел-усате.
 Умер князь Вэй Цин-хоу, ему наследовал сын Си-хоу (эра правления 854—813).
 Умер князь Чэнь Шэнь-гун (Юй-жун), ему наследовал сын Нин (Ю-гун, эра правления 854—832).

См. также

Примечания